Viktor Pfeifer (ur. 16 maja 1987 w Grazu) – austriacki łyżwiarz figurowy, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik igrzysk olimpijskich (2006, 2010, 2014), mistrzostw świata i Europy oraz 9-krotny mistrz Austrii (2003, 2005, 2006, 2009–2014). Zakończył karierę amatorską w maju 2014 roku i rozpoczął pracę jako trener łyżwiarstwa w klubie The Skating Club of Wilmington.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy łyżwiarze figurowi
Austriaccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Ludzie urodzeni w Grazu
Urodzeni w 1987